Нгуен Тыонг Ван (, 17 августа 1980 года — 2 декабря 2005 года) — австралийский наркокурьер вьетнамского происхождения. Он был арестован с поличным при досмотре во время пересадки в сингапурском аэропорту Чанги, при транзитном пролёте из Камбоджи в Австралию, и после трёхлетнего тюремного заключения в Сингапуре приговорён к смертной казни. Несмотря на требования австралийского правительства, организации «Международная амнистия» и самого Папы Римского, он был казнён в 06:07 2 декабря 2005 года в сингапурской тюрьме Чанги.

Биография 
Нгуен Тыонг Ван был арестован в аэропорту Сингапура в декабре 2002 года при попытке провезти транзитом 400 граммов героина из Камбоджи в Австралию. В ходе суда и следствия он говорил, что задолжал и должен был вернуть долг. Чтобы быстро заработать, он решил впервые в жизни исполнить роль наркокурьера. За это преступление Ван был приговорён к смертной казни через повешение. Президент Сингапура отклонил прошение Вана о помиловании. В ответ на это премьер-министр Австралии Джон Говард заявил, что подобная казнь приведет к ухудшению австралийско-сингапурских отношений.

Освещение событий 
Австралийская общественность и правительство Австралии активно выступили в защиту Вана. По австралийскому телевидению показывали полные сострадания фильмы и репортажи о Ване. По телевидению показывали его мать и рассказывали о его тяжёлой жизни.

Тем не менее, австралийское правительство подверглось жесткой критике со стороны ряда правозащитных организаций. «Международная амнистия» обвиняла его в медлительности, в том, что оно неактивно борется за отмену смертного приговора для Нгуен Тыонг Вана.

Казнь 
2 декабря 2005 года в 06:07 в  Ван был повешен. Незадолго до казни он написал прощальное письмо своей матери. Он провёл в ожидании приговора около двух лет. Джон Говард осудил казнь, но выразил надежду на то, что случай Нгуен Тыонг Вана предостережёт молодёжь от употребления наркотиков. Аналогичное заявление сделал Тони Эбботт.

Аналогии 
Схожий дипломатический конфликт произошёл в Сингапуре десятью годами ранее с филиппинкой Флор Контемпласьон.

В кино 
 «Человек, который стал лучше» (2013) — австралийско-вьетнамский мини-сериал из 4 частей о деле Нгуен Тыонг Вана.

См. также 
 Вьетнамская мафия

Ссылки 
 Сингапур казнил австралийца. Газета. Ру
 Hulls comes away empty-handed
 How Australia failed Nguyen Tuong Van

Примечания 

Преступники Австралии
Повешенные
Казнённые в 2005 году
Приговорённые к смертной казни